

Наґодув — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Наґодув — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства